Vlčice est un mot tchèque qui signifie « louve » et un toponyme qui peut désigner :

Vlčice, une commune du district de Jeseník, dans la région d'Olomouc ;
 Vlčice, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie